Bucovăț se pooate referii la:

Localități din România:
Bucovăț, Dolj, reședința comunei cu același nume
Bucovăț, Timiș, reședința comunei cu același nume
Bucovăț (Dumbrava), Timiș

Localități din Republica Moldova:
Bucovăț
 Râuri
 Râul Bucovăț, Bega
 Râul Bucovăț, Caraș

Vezi și 
 Bucovina (dezambiguizare)

Toponime românești